Jaborandi (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Jaborandi (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo